Meerut (divisie), een divisie van de Indiase staat Uttar Pradesh
Meerut (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Meerut (stad), de hoofdstad van bovenstaand district